Okręty US Navy o nazwie USS "Astoria", pochodzącej od miasta Astoria w stanie Oregon:

 Pierwszym okrętem noszącym nazwę "Astoria" miał być okręt, którego stępkę położono w 1867, ale został przemianowany na "Omaha" zanim został włączony do służby.
 Drugi "Astoria" (AK-8) był okrętem zaopatrzeniowym przejętym przez Służbę Celną po wybuchu I wojny światowej.
 Trzeci "Astoria" (CA-34) był ciężkim krążownikiem włączonym do służby 1934 i zatopionym w czasie bitwy koło wyspy Savo w czasie II wojny światowej w 1942.
 Czwarty "Astoria" (CL-90) był lekkim krążownikiem przyjętym do służby w 1944, walczącym w czasie II wojny światowej i wycofanym ze służby w 1949.

Astoria